El fenómeno puede referirse a:

 El fenómeno, película cómica de 1956 dirigida por José María Elorrieta.
 El fenómeno, álbum de Arcángel, lanzado en 2008.
 El fenómeno, Ronaldo Luís Nazário de Lima, jugador de fútbol retirado.